Líšťany ist der Name mehrerer Orte in Tschechien

Líšťany u Stříbra, deutsch Lichtenstein, Gemeinde im Okres Plzeň-sever
Líšťany u Cítolib, deutsch Lischtian, Gemeinde im Okres Louny